ATY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Watertown (Dakota del Sud) (Stati Uniti)
 aty – codice ISO 639-3 della lingua aneityum